WDS:
 Wireless Distribution System — механизм объединения Wi-Fi точек доступа в одну сеть.
 Windows Deployment Services — служба в Microsoft Server.
 Wavelength-dispersive X-ray spectroscopy — метод дисперсионной рентгеновской спектроскопии по длине волны.
 World Dog Show - всемирная выставка собак, ежегодное мероприятие МКФ.
 Вашингтонский каталог визуально-двойных звёзд — каталог двойных звёзд.